Дуа́ла:
 Дуала (Douala) — крупнейший город Камеруна.
 Дуала — международный аэропорт в 10 км от города Дуала.
 Дуала — один из народов банту в Южном Камеруне.
 Дуала — язык этого народа, относится к группе банту.
 Дуала, Морис (род. 1956) — камерунский футболист.
 Дуала, Рудольф (род. 1978) — камерунский футболист.